Фу́рия может означать:
 Фурии — богини мести в древнеримской мифологии; соответствуют эриниям в древнегреческой мифологии.
 Фурия — сварливая, злая женщина.
  (, 1925—2015) — итальянский актёр и сценарист.
  () — украинский беспилотный авиационный комплекс.
 Фурия () — вымышленная планета. По сюжету — родина Риддика.
 Фурия (ночная фурия) — разновидность драконов, к которой принадлежит один из главных героев мультфильма «Как приручить дракона» и его продолжений.
  — древний город в Мессении.
 Фурии (род) — древнеримский род.
 Фурии — античный город поблизости от Сибариса.
 «Фурия» — вьетнамский фильм 2019 года.
 «Фурия» — предстоящий российский телесериал, основанный на серии комиксов «Красная Фурия» издательства Bubble Comics.

Примечания